Кансогу (, букв. «район к западу от реки») — наименование районов в двух южнокорейских городах:

Кансогу (Пусан) — район в городе Пусан, провинция Кёнсан-Намдо
Кансогу (Сеул) — западный район Сеула на южном берегу реки Ханган